SUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sundance Schloredt (Stati Uniti)
 Suç – comune dell'Albania del distretto di Mat
 Suc – altro nome del sugolo, dolce italiano

Pagine correlate 
 Suk